Desa Seren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Seren (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,98), Jawa Tengah, 
 Desa Seren (administrativ by i Indonesien, lat -6,77, long 111,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar